Kenneth Raisma e Stefanos Tsitsipas hanno vinto il titolo battendo in finale Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov con il punteggio di 4–6, 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Felix Auger-Aliassime /  Denis Shapovalov (finalisti)
  Kenneth Raisma /  Stefanos Tsitsipas (Campioni)
  Miomir Kecmanovic /  Casper Ruud (semifinale)
  Benjamin Sigouin /  Louis Wessels (semifinale)

  Chung Yunseong /  Jay Clarke (primo turno) 
  Tomas Martin Etcheverry /  Genaro Alberto Olivieri (primo turno) 
  Alex De Minaur /  Blake Ellis (quarti di finale) 
  John McNally /  Jeffrey John Wolf (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2016